Vatica thorelii är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Jean Baptiste Louis Pierre. Vatica thorelii ingår i släktet Vatica och familjen Dipterocarpaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
thorelii